Kupferbach, Kupferbrunnen und Kupfermoorbach sind Gewässernamen:
 Kupferbach (Berka), rechter Zufluss der Berka unterhalb von Forsthaus Schmelzhütte, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Kupferbach (Glonn), rechter Zufluss der Glonn in Markt Glonn, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Kupferbach (Kasbach), rechter Zufluss des Kasbachs (zum Mittelrhein) nach Kalenborn, Gemeinde Vettelschoß, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Kupferbach (Schalkenbach). rechter Zufluss des Schalkenbachs (zur Nims) am Ortsgemeindendreieck Rommersheim/Giesdorf/Hersdorf, alle im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Kupferbach (Schöninger Aue), Mittellauf der Schöninger Aue in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt
 Kupferbach (Tannbach) oder Töpener Bach, linker Zufluss des Tannbachs bei Töpen, Landkreis Hof, Bayern
 Kupferbach (Wurm), linker Zufluss der Wurm in Steinebrück, kreisfreie Stadt Aachen, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen

 Kupferbrunnen, linker Zufluss des Fällgrabens (zum Mindelsee) bei Liggeringen, Stadt Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Kupfermoorbach, linker Zufluss der Kupfer vor Kupfer, Ortsteil Übrigshausen, Gemeinde Untermünkheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; entwässert das Kupfermoor

Siehe auch:
 Kupfer
 Kupfergraben